Johann Georg von Sachsen ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg von Sachsen (1704–1774), Ritter von Sachsen
 Johann Georg von Sachsen (1869–1938), Prinz von Sachsen
 Johann Georg I. (Sachsen) (1585–1656), Kurfürst von Sachsen
 Johann Georg II. (Sachsen) (1613–1680), Kurfürst von Sachsen
 Johann Georg III. (Sachsen) (1647–1691), Kurfürst von Sachsen
 Johann Georg IV. (Sachsen) (1668–1694), Kurfürst von Sachsen
 
 Johann Georg (Sachsen-Weißenfels) (1677–1712), Herzog von Sachsen-Weißenfels